Abu Dhabi Ocean Racing Team ist ein Segelregattateam aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das seit 2011 am Volvo Ocean Race teilnimmt.

Teammitglieder 
Die segelnde Crew besteht aus folgenden Mitgliedern:

Boot

Vor 2011 
Bis zur Fertigstellung der Azzam trainierte das Team auf der ABN AMRO TWO, die am Volvo Ocean Race 2005–2006 teilnahm.

2011 
Die Yacht des Teams, die Azzam, gehört gemäß dem Reglement zur VO70-Klasse. Sie wurde von Bruce Farr entworfen und auf der Werft von Persico SpA in Italien gebaut. Am 6. Juli 2011 wurde das Boot in Portofino der Öffentlichkeit vorgestellt.

2014 
Nach einer Regeländerung müssen ab 2014 alle am Volvo Ocean Race teilnehmenden Yachten der VO65-Klasse angehören. 2014 wurde die neue Yacht des Teams, erneut Azzam getauft, fertiggestellt.

Sponsoren 
Haupt- und Titelsponsor des Teams ist der Tourismusverband von Abu Dhabi, die Abu Dhabi Tourism Authority. Außerdem wird das Team von IWC Schaffhausen unterstützt.

Platzierungen 

1)statt Abu Dhabi aufgrund der anhaltenden Problematik mit Piraten.

Weblinks 
 Homepage der Bauwerft

Einzelnachweise 

The Ocean Race